Константи́н Яни́цкий:
 Яницкий, Константин Станиславович (1876—1932) — польский зоолог, цитолог, создатель польской школы паразитологии.
 Яницкий, Константин Францевич (1817—1875) — флагманский доктор Балтийского флота.